El Parque Mapocho Poniente es un parque urbano ubicado en la comuna de Cerro Navia en la ciudad de Santiago, Chile. Se extiende por cerca de un kilómetro con cierre perimetral por Avenida Costanera Sur entre Avenida Carrascal al este y calle Santos Luis Medel al oeste. Cuenta con un anfiteatro, instalaciones deportivas, juegos infantiles, flora de especies nativas del país y pérgolas.

Integra la red de parques de la ribera sur del río Mapocho, limitando al norte con el Cicloparque Mapocho 42K, al este con el Parque Mapocho Río y al oeste con el Parque Ceremonial Mapuche.

Referencias 

Mapocho Poniente
Cerro Navia